Bosut, rijeka koja teče kroz Vinkovce
 Bosut (Srijemska Mitrovica, Srbija), naselje u gradu Srijemska Mitrovica, u Srbiji, na ušću Bosuta u Savu